Onderdistrict in Indonesië
 Kedamaian (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Bandar Lampung in de provincie Lampung
Plaats in Indonesië
 Kedamaian (Kedamaian), een plaats in het bestuurlijke gebied Bandar Lampung in de provincie Lampung
 Kedamaian (Kota Agung), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanggamus in de provincie Lampung